Zawody biegowe na dystansie 1 kilometra (sprintu) stylem dowolnym dla mężczyzn stojących odbyły się 12 marca o godz. 14:06 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014